Denumirea de Țareveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țareveț, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Țareveț, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Țareveț, un sat în comuna Sviștov, regiunea Veliko Tărnovo;
 Țareveț, un sat în comuna Mezdra, regiunea Vrața.